Топоніми:
 Любче — село у Ковельському районі Волинської області
 Любче — село у Рожищенському районі Волинської області
Об'єкти природоохоронного фонду:
 Любче — ботанічний заказник у Волинській області